Красногорье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Красногорье — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.
 Красногорье — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Красногорье — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Красногорье — село в Котельничском районе Кировской области.
 Красногорье — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Красногорье — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Красногорье — село в Макарьевском районе Костромской области.
 Красногорье — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Красногорье — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Красногорье — село в Плавском районе Тульской области.
 Красногорье — посёлок в Угличском районе Ярославской области.